Dit is de kalender van een schrikkeljaar dat begint op zondag, zoals 2012 en 2040.

De volgende jaren hebben een kalender in een schrikkeljaar dat op een zondag begint:

Kalender, Schrikkel 7